Peter H. Buck / Te Rangi Hīroa (1880-1951) – nowozelandzki antropolog i polityk
 Peter Buck (1930–2021) – amerykański fizyk jądrowy i przedsiębiorca, współtwórca sieci Subway
 Peter Buck (ur. 1956) – amerykański gitarzysta, współzałożyciel grupy R.E.M.

Przypisy